Amphilectus är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Amphilectus i familjen Esperiopsidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Myxillidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Amphilectus